Turandot (sprookje), een sprookje uit de 13e eeuw
Turandot (Gozzi), een commedia dell'arte uit 1762 van Carlo Gozzi, gebaseerd op bovengenoemd sprookje
Turandot (Brecht), een toneelstuk van Bertolt Brecht uit 1953-54
Turandot (opera), een opera uit 1924 van Giacomo Puccini, in 1926 voltooid door Franco Alfano en gebaseerd op het toneelstuk van Carlo Gozzi
Turandot (ouverture), een ouverture van Carl Maria von Weber
Prinses Turandot, een radiohoorspel uit de jaren vijftig